Kabondo est une commune de la ville de Boma en République démocratique du Congo ;
 Kabondo est une commune de la ville de Kabinda en République démocratique du Congo ;
 Kabondo est une commune de la ville de Kisangani en République démocratique du Congo ;
 Kabondo est une commune de la ville de Lusambo en République démocratique du Congo.